Открытый чемпионат Южной Франции по теннису 2020 — мужской профессиональный теннисный турнир, который проходил с 3 по 9 февраля 2020 года в Монпелье (Франция) на крытых хардовых кортах местного комплекса Park&Suites Arena. С 2009 года турнир относится к серии ATP 250 с призовым фондом чуть более 600 тысяч евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 28 участников в одиночном разряде и 16 пар.

Общая информация 
Чемпионы 2020
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
!width="200"| Разряд
!width="200"| Победитель
!width="200"| Финалист
!width="100"| Счёт финала

|-
| style="text-align:left; background:#EFEFEF;" | Мужской одиночный
| style="text-align:left; background:#cfc;" | Гаэль Монфис
| style="text-align:left; background:#D8BFD8;" | Вашек Поспишил 
| style="text-align:left;" | 7-5 6-3
 
|-
| style="text-align:left; background:#EFEFEF;" | Мужской парный
| style="text-align:left; background:#cfc;" | Никола Чачич   Мате Павич 
| style="text-align:left; background:#D8BFD8;" | Доминик Инглот   Айсам-уль-Хак Куреши 
| style="text-align:left;" |6-4 6-7(4) [10-4]
|}

 
 Рейтинговые очки 
 
 Посев игроков 
 Одиночный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 20 января 2020Теннисисты, получившие «уайлд-кард»:  Феликс Оже-Альяссим
  Григор Димитров
  Гаэль МонфисТеннисисты, имеющие защищённый рейтинг: *  Вашек ПоспишилТеннисисты, победившие в квалификации:  Энцо Куако
  Эмиль Руусувуори
  Сергей Стаховский
  Дамир ДжумхурТеннисисты, счастливые участницы квалификации (LL): Парный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 20 января 2020Теннисные пары, получившие "уайлд-кард":'''

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Парный разряд

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт

Монпелье
Теннис
Февраль 2020 года
Спортивные соревнования в Монпелье